macierzanka tymianek, zwana także tymiankiem – roślina
 Tymianek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek